The Terror, film américain réalisé par Roy Del Ruth, sorti en 1928
 The Terror (L'Halluciné), film fantastique américain de Roger Corman (1963)
 The Terror, série télévisée américaine (2018- )